Cyclone:
 Cyclone — язык программирования
 Cyclone — игра для ZX Spectrum
 Cyclone, Cyclone II — название модельного ряда ПЛИС фирмы Altera
 Cyclone — музыкальный альбом группы Tangerine Dream 1978 года
 Cyclone — серия жевательных резинок фирмы ООО «Ригли»
 Wright Cyclone — семейство американских поршневых авиационных двигателей.
 Cyclone — 64-битная архитектура ARM-процессоров разработки Apple.
 Cyclone — песня Baby Bash.
 I.T. Cyclone- переводится, как информационный шторм

См. также 
 Циклон (значения)